Sild har flere betydninger:

 Sild – en fiskeart (Clupea harengus)
 Sildeslægten – Clupea
 Sildefamilien – Clupidae
 Sildefisk – ordenen Clupeiformes
 Sild (ø) – en nordfrisisk ø, der på tysk hedder Sylt

Se også
 Sildekonge